Swiftia är ett släkte av koralldjur. Swiftia ingår i familjen Plexauridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Swiftia